Nahum (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Nahum (profeet), naamgever van het Bijbelboek
Nahum Tate, (1652-1715), een Iers-Engels dichter en toneelschrijver
Nahum Stelmach (1936-271999), een Israëlisch voetballer
 Nahum Grind, een van de bovenbazen, een verhaal van Marten Toonder